Оппель — имя собственное; распространено в виде фамилий. Оппель, Альберт (1831—1865) — геолог-палеонтолог, профессор мюнхенского унив.
 Оппель, Владимир Андреевич (1872—1932) — российский хирург, доктор медицинских наук, профессор, действительный статский советник.
 Оппель, Кеннет (род. 1967) — канадский детский писатель.
 Оппель, Христофор Фёдорович (1768—1835) — действительный статский советник, доктор медицины, главный врач для бедных Московского Воспитательного Дома, писатель.

См. также 
 Опель (значения)

Примечания